klak (građevinski materijal), klačina
Klak (Čajniče, BiH)